Кайо Борральо (; род. 16 января 1993 года, Бразилия) — бразильский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории, выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен прежде всего по участию в турнирах самой престижной бойцовской организации UFC.

Статистика в ММА 

|-
|Победа
|align=center| 13–1-(1)
|Махмуд Мурадов
|Решением (единогласным)
|UFC 280: Оливейра - Махачев
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center| 12–1-(1)
|Армен Петросян
|Решением (единогласным)
|UFC on ESPN 39: Дос Аньос - Физиев
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center| 11–1-(1)
|Гаджи Омаргаджиев
|Техническим решением (единогласным)
|UFC on ESPN 34: Луке - Мухаммад 2
|
|align=center|3
|align=center|3:56
|
|
|-
|Победа
|align=center| 10–1-(1)
|Джесси Мюррей
|Техническим нокаутом (удары)
|Dana White's Contender Series 2021: Неделя 8 
|
|align=center|1
|align=center|1:41
|
|
|-
|Победа
|align=center| 9–1-(1)
|Аарон Джеффри
|Решением (единогласным)
|Dana White's Contender Series 2021: Неделя 5 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center| 8–1-(1)
|Вальдемар Матеус Соуза душ Сантуш
|Решением (единогласным)
|Future FC 12 Future Fighting Championships 12
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center| 7–1-(1)
|Икаро Кейруш
|Решением (единогласным)
|Future FC 10 Furia vs. Godzilla
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center| 6–1-(1)
|Отавио Сагас
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Future FC 8 Babuino vs. Foguete
|
|align=center| 1
|align=center| 3:44
|
|
|-
|Победа
|align=center| 5–1-(1)
|Дуглас Насименто
|Техническим нокаутом (удары)
|Batalha MMA Batalha MMA 14
|
|align=center|1
|align=center|1:13
|
|
|-
|
|4–1-(1)
|Райландер Маркес
|Без результата ()
|Vikings Fight Club 2 Return of the Warriors
|
|align=Center|1
|align=center|N/A
|
|
|-
|Победа
|align=center| 4–1
|Луис Карлос
|Техническим нокаутом ()
|Arena Combat Fight Night 2
|
|align=center| 1
|align=center| 0:20
|
|
|-
|Победа
|align=center| 3–1
|Эдсон Жуниор
|Сабмишном (удушение сзади)
|Thunder Fight 9 Lomanto vs. Mineiro
|
|align=center| 3
|align=center| 3:05
|
|
|-
|Поражение
|align=center| 2–1
|Жоао Карвальо
|Решением (единогласным)
|Bradar Fight - Bradar Fight 3
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center| 2–0
|Клейтон Рафаэль
|Нокаутом (удар)
|Evocke Fight - Gods Of War
|
|align=center| 1
|align=center| 1:48
|
|
|-
|Победа
|align=center| 1–0
|Ромуло Оливейра
|Техническим нокаутом (удары)
|Bradar Fight - Bradar Fight Night 1
|
|align=center| 1
|align=center| 2:10
|
|.

Примечания 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Бразилии

Ссылки 
 Профиль Кайо Борральо на сайте Sherdog
 Профиль Кайо Борральо на сайте Fighttime